Macromyzus  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Китай, Корея, Япония, Индия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,8—2,8 мм. Усики 6-члениковые. Формула хетотаксии передних лапок 4,4,4 или 4,4,3. 
Ассоциированы, главным образом, с папоротниками (Asplenium, Cheilanthes, Dioscorea alata, Plagiogyria japonica), а также с цветковыми растениями Hydrangea, Deutzia gracilis (Hydrangeaceae), Weigela coraeensis (Caprifoliaceae). Диплоидный набор хромосом 2n=12
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых